Isabela II. Španělská (španělsky Isabel II de Borbón, 10. října 1830, Madrid – 9. dubna 1904, Paříž ) byla španělská královna v letech 1833 až 1868.

Pocházela ze španělské větve dynastie Bourbonů (Bourbon-Anjou), stejně jako její otec a manžel. Vládla díky zrušení salického práva výnosem Pragmatické sankce, což vyústilo ve vzpouru způsobenou infantem Karlem, za podpory absolutistických skupin (Karlistů), kteří již měli v úmyslu prohlásit jej za krále, když král Ferdinand VII. ležel na smrtelné posteli.

Vláda 
Isabela nastoupila na trůn už jako tříletá po smrti svého otce Ferdinanda VII. Do doby její plnoletosti ji zastupovala její matka Marie Kristýna Neapolsko-Sicilská.

V roce 1843 byla Isabela prohlášena za plnoletou a ujala se sama vlády. Postupem času ale nespokojenost s její vládou narůstala a vyústila až v povstání roku 1868, které Isabelu svrhlo z trůnu.

Královské vojsko bylo poraženo a tak Isabela uprchla do Francie, kde abdikovala ve prospěch svého syna Alfonse XII. Moci se zatím ujal generál Francisco Serrano y Dominguez. Ten poté vládl 2 roky jako regent než byl v roce 1870, kdy byl králem „zvolen“ princ Amadeus Savojský, druhý syn italského krále Viktora Emanuela II.

Když byl z trůnu roku 1873 svržen i král Amadeus a byla vyhlášena republika zasáhl Antonio Cánovas del Castillo, usilující o návrat Bourbonů na trůn.

V roce 1875 se na trůn vrátili Bourboni v osobě Alfonse XII., syna královny Isabely II., která tak sama mohla zažít návrat rodu na trůn a vládu syna.

Vývod z předků

Odkazy

Literatura 
 
 José Luis Comellas, Isabel II. Una reina y un reinado, Ariel. Barcelona, 1999. 
 Josep Fontana, La época del liberalismo, Crítica–Marcial Pons. Barcelona, 2007. .
 Juan G. Atienza, Isabel II: la reina caprichosa, La esfera de los libros. Madrid, 2005. .
 Jorge Vilches, Isabel II. Imágenes de una reina, Síntesis, Madrid, 2007. .

Související články 
 Pragmatická sankce (1830)
 Karlismus, Karlistické války

Externí odkazy 
 
 
 
 
 Životopis Isabely II. na virtuální knihovně „Biblioteca Virtual Miguel Cervantes“
 Životopis Isabely II. na Histórico Digital netradičním pohledem

Bourbon-Anjou
Španělští králové
Asturijské kněžny
Španělské princezny
Vládnoucí královny
Katoličtí panovníci
Panovníci, kteří abdikovali
Svržení panovníci
Rytíři z Montesy
Narození v roce 1830
Narození 10. října
Narození v Madridu
Úmrtí v roce 1904
Úmrtí 10. dubna
Pohřbení v Escorialu
Ženy